Ujváry Lajos (1884–1960) színész
 Ujváry Lajos (1896–1959) pedagógus, pedagógiai író
 Ujváry Lajos (1925–2006) festőművész, tanár